Фернандо Альберто Брага (, род. 9 июля 1958) — аргентинский и итальянский шахматист, международный мастер (1983).

Серебряный призёр юниорского чемпионата Аргентины 1977 г.

В составе сборной Аргентины участник шахматной олимпиады 1978 г. (выступал за 2-ю сборную), командных чемпионатов мира среди студентов 1977 / 78, 1981 и 1983 гг.

С 1984 г. живет в Италии.

Чемпион Италии 1986 и 1988 гг. Бронзовый призёр чемпионата Италии 2002 г.

В составе сборной Италии участник пяти шахматных олимпиад (1986, 1988, 1992, 2002, 2004 гг.),  1993 г., международного матча со сборной Израиля (1987 г.).

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Победитель международного турнира в Сарагосе (1993 г.), опен-турнира в Мар-дель-Плате (1997 г.), опен-турнира в Биниссалеме (2003 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Ф. Браги на сайте 365Chess
 Выступления Ф. Браги на шахматных олимпиадах
 Выступления Ф. Браги в командных чемпионатах мира среди участников до 26 лет
 Выступления Ф. Браги в кубках европейских клубов
 Выступления Ф. Браги в кубках Митропы

Шахматисты Аргентины
Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам